Mužská čtyřhra BNP Paribas Masters 2016 probíhala na počátku listopadu 2016. Do deblové soutěže pařížského tenisového Mastersu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, jehož členové nestartovali společně. Dodig se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Mela se stal Kanaďan Vasek Pospisil, s nímž skončil v semifinále.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který ve finále zdolal francouzské světové i turnajové jedničky Pierrea-Huguese Herberta a Nicolase Mahuta po setech 6–4 a 3–6, až v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů, rozdělili si finanční odměnu ve výši 222 150 euro, získali čtvrtou společnou trofej na okruhu ATP Tour a oba také ukořistili první triumf na turnaji ATP World Tour Masters 1000. Kontinen vybojoval dvanáctou deblovou trofej na okruhu ATP Tour a Peers desátou takovou.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (finále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (2. kolo)
  'Feliciano López /  Marc López (čtvrtfinále)
  Marcelo Melo /  Vasek Pospisil (semifinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2016
ATP World Tour 2016